АОН — аббревиатура. Может означать:

 АОН — автоматический определитель телефонного номера.
 Артиллерия особого назначения ; ТАОН — тяжёлая артиллерия особого назначения в Русской Императорской армии и РККА.
 Армия особого назначения — объединение (армия) ВВС РККА Вооружённых Сил СССР.
 Академия общественных наук при ЦК КПСС.
 Авиация общего назначения — гражданская авиация, не используемая для осуществления коммерческих перевозок и выполнения авиационных работ.